Bieg na 500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 rozegrano w dniach 9-10 lutego na torze M-Wave. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Japończyk Hiroyasu Shimizu, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998